Thomas John Ellis, conegut com a Tom Ellis, actor gal·lès
 Tom Ellis (motociclista), pilot de motociclisme anglès